Пестова — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Пестова, Анастасия Евгеньевна (род. 1999) — российская волейболистка.
  (род. 1952) — чешская фигуристка выступающая в танцах на льду.
 Пештова, Даниэла (род. 1970) — чешская супермодель.
 Пестова, Марина Николаевна (род. 1964) — советская фигуристка, трёхкратная чемпионка Советского Союза в парном катании.
 Пестова, Наталья Васильевна (род. 1958) — российский германист, литературовед, лингвист, доктор филологических наук, профессор.

Топоним 
 Пестова — река в Новгородской области.